Sanhoane (Mogadouro), een plaats in de Portugese gemeente Mogadouro
 Sanhoane (Santa Marta de Penaguião), een plaats in de Portugese gemeente Santa Marta de Penaguião